Quíone (filla de Bòreas).
 Quíone (filla de Dedalió).